Beschäftigungsgrad steht für:

 einen Begriff der Kosten- und Leistungsrechnung, siehe Beschäftigung (Kostenrechnung)
 einen arbeitsmarktpolitischen Begriff, siehe Beschäftigung

 Siehe auch
 Beschäftigungsstand